Dallmann kan syfta på:

Personer
 Eduard Dallmann (1830–1896), tysk upptäcktsresande
 Jörg Dallmann (född 1979), tysk idrottare, hastighetsåkning på skridskor
 Petra Dallmann (född 1978), tysk simmare

Geografi

Antarktis 

 Dallmannberge – en bergstopp
 Dallmannfjellet (berg) – en bergstopp
 Dallmann Seamount – ett djuphavsberg
 Dallmann, bahía – en vik
 Dallmannstraße – ett sund